Hövermann oder Hoevermann ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Hövermann (* 1922), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Louise Hövermann (1898–1979), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Otto Hoevermann (1888–1953), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (DVP, NSDAP)